Юми́т Коркма́з (, 17 сентября 1985, Вена) — австрийский футболист турецкого происхождения, полузащитник клуба «Остбан XI» (Вена). Выступал за сборную Австрии.

В 2006—2008 годах выступал за венский «Рапид», в составе которого стал чемпионом Австрии. 27 мая 2008 года дебютировал в сборной Австрии в товарищеском матче с Нигерией (1:1). Участник чемпионата Европы по футболу 2008. С 2008 по 2012 год выступал за франкфуртский «Айнтрахт».

Достижения 
 «Рапид» Вена
 Чемпион Австрии: 2007/08

Примечания

Ссылки 
 Юмит Коркмаз на сайте rapidarchiv.at
 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Бохум»
Игроки ФК «Ингольштадт 04»
Игроки ФК «Ризеспор»
Игроки ФК «Санкт-Пёльтен»
Игроки ФК «Мауэрверк»
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Остбан XI»